Baldwin Creek ist der Name folgender Fließgewässer in den Vereinigten Staaten:

 Baldwin Creek (Alaska)
 Baldwin Creek (Arkansas), im Madison County
 Baldwin Creek (Colorado), im Chaffee County
 Baldwin Creek (Georgia), im Douglas County
 Baldwin Creek (Idaho), im Custer County
 Baldwin Creek (Santa Cruz County, Kalifornien)
 Baldwin Creek (Shasta County, Kalifornien)
 Baldwin Creek (Douglas County, Kansas)
 Baldwin Creek (Riley County, Kansas)
 Baldwin Creek (Kentucky), im Morgan County
 Baldwin Creek (New York), im Chemung County
 Baldwin Creek (Ohio), im Cuyahoga County
 Baldwin Creek (Hood River County, Oregon)
 Baldwin Creek (Washington County, Oregon)
 Baldwin Creek (Susquehanna County, Pennsylvania)
 Baldwin Creek (Tioga County, Pennsylvania)
 Baldwin Creek (Westmoreland County, Pennsylvania)
 Baldwin Creek (Texas), im Walker County
 Baldwin Creek (Vermont), im Addison County
 Baldwin Creek (Marathon County, Wisconsin)
 Baldwin Creek (Oconto County, Wisconsin)
 Baldwin Creek (Fremont County, Wyoming)
 Baldwin Creek (Johnson County, Wyoming)